Свалка:
 Свалка — территории временного размещения отходов производства и потребления.
 Свалка — пресное озеро в Центральном районе Калининграда, Калининградская область, Россия.
 «Свалка» — приключенческая драма режиссёра Стивена Долдри, снятая по одноимённой книге британского писателя Энди Маллигана.
 «Свалка» — девятый эпизод, первого сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы» 2019 года.